Le château de la Reynerie, un château de Toulouse.
 Le quartier de la Reynerie, un quartier de Toulouse.
 le parc de Reynerie à Toulouse.